B 45, B-45 steht für:
 die Bundesstraße 45 in Deutschland
 die Pulkautal Straße in Österreich
 die North American B-45, einen US-Bomber

B45